20. breddegrad kan henvise til:

 20. nordlige breddekreds
 20. sydlige breddekreds